De koperen tuin (hoorspel), een hoorspelserie
 De koperen tuin (roman), een roman van Simon Vestdijk
 De koperen tuin (televisieprogramma), een televisieserie uit 1975 van de NCRV